Gemma Arterton (1986-), actrice britannique anglaise ;
 Hannah Arterton (1989-), actrice britannique anglaise et sœur de Gemma Arterton ;
  (1944-), avocat et juge américain.
Patronyme anglais